Главным фаворитом соревнований была серебряная медалистка Олимпиады-1964 в этом виде Ирена Шевиньска-Киршенштейн, которая выиграла чемпионат Европы 1966 года и в Варшаве в 1965 году установила мировой рекорд 22,7. В финале олимпийская чемпионка 1964 и 1968 года в беге на 100 м Вайомия Тайес лидировала со старта, однако на финишной прямой отстала, в итоге заняв шестое место. Шевиньска-Киршенштейн опередила ближайшую соперницу на 2 метра и установила мировой рекорд — 22,5 с. Впервые в истории лёгкой атлетики четверо участников показали результат лучше 23 секунд.

Занявшая восьмое место  Ютта Штёк была дочерью олимпийского чемпиона 1936 года в метании копья Герда Штёка.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Бег 200 м, женщины

Мехико, Национальный стадион, 17—18.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

36 участниц разбиты на 5 забегов по 6–8 человек, трое лучших в каждом забеге плюс один человек по лучшему времени выходят в полуфинал.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968